Prodigy (« prodige » en anglais), peut faire référence à :

Personnes 
 Prodigy, rappeur américain membre du groupe Mobb Deep ;
 , nom porté par différents super-héros de Marvel Comics ;
 Prodigy, chanteur et danseur du groupe de R'n'B américain Mindless Behavior ;
 The Prodigy, groupe de musique électronique britannique.

Œuvres 
The Prodigy (1999), film américain de Edward T. McDougal ; 
The Prodigy (2005), film américain de William Kaufman ;
The Prodigy (2009), film d'animation américain de Robert D. Hanna ;
The Prodigy (2019), film américain de Nicholas McCarthy.

Divers 
 Prodigy, synthétiseur de la marque américaine Moog ;
 , ancien service télématique américain.

Voir aussi 
 de prodigy, carte du jeu vidéo Counter-Strike (ainsi que de ses suites) ;
 The Prodigies (2011), film d'animation français d'Antoine Charreyron.